City Hall steht für:

 City Hall, US-amerikanischer Spielfilm (1996)

Gebäude:
 City Hall (Brisbane), Queensland, Australien
 City Hall (Cardiff), Wales, Vereinigtes Königreich
 City Hall (Dublin), Irland
 City Hall (Kapstadt), Südafrika
 City Hall (London), England
 City Hall (New York City), Vereinigte Staaten
 Station City Hall (New York City Subway), frühere U-Bahn-Station
 City Hall (San Francisco), Vereinigte Staaten
 City Hall (Singapur), Singapur
 Station City Hall (MRT Singapur), U-Bahnhof in Singapur
 City Hall (Toronto), Kanada
 City Hall (Vancouver), Kanada
 Boston City Hall, Vereinigte Staaten
 Buffalo City Hall, Vereinigte Staaten
 Los Angeles City Hall, Vereinigte Staaten
 Newcastle City Hall, Konzerthaus in Newcastle, England
 Philadelphia City Hall, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 City Hall (Arkansas), NRHP-Nr. 87001350
 City Hall (District of Columbia), NRHP-Nr. 66000857
 City Hall (Indiana), NRHP-Nr. 88002114
 City Hall (Iowa), NRHP-Nr. 91001120
 City Hall (Kalifornien), NRHP-Nr. 81000142
 City Hall (Kentucky), NRHP-Nr. 84001949
 City Hall (Maryland), NRHP-Nr. 73000882
 City Hall (Salem, Massachusetts), NRHP-Nr. 73000316
 City Hall (Chikopee, Massachusetts), NRHP-Nr. 74002052
 City Hall (Michigan), NRHP-Nr. 75000936
 City Hall (Mississippi), NRHP-Nr. 69000084
 City Hall (Missouri), NRHP-Nr. 79001362
 City Hall (Montana), NRHP-Nr. 79003722
 City Hall (Nebraska), NRHP-Nr. 69000132
 City Hall (Plattsburgh, New York), NRHP-Nr. 73001170
 City Hall (New York, New York), NRHP-Nr. 66000539
 City Hall (Ohio), NRHP-Nr. 85003511
 City Hall (Oklahoma), NRHP-Nr. 76001574
 City Hall (Pennsylvania), NRHP-Nr. 82003760
 City Hall (Texas), NRHP-Nr. 84001676
 City Hall (Virginia), NRHP-Nr. 69000327
 City Hall (Washington), NRHP-Nr. 71000868
 City Hall (Wisconsin), NRHP-Nr. 83003378
 City Hall (Wyoming), NRHP-Nr. 80004053
 City Hall and Auditorium, in Hartington, Nebraska, ID-Nr. 83001080
 City Hall and Jail, in Wickenburg, Arizona, ID-Nr. 86001577
 City Hall and Opera House, in Loudonville, Ohio, ID-Nr. 96001618
 City Hall Annex, in Youngstown, Ohio, ID-Nr. 86001918
 City Hall of Colorado City, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 82002300
 City Hall Park Historic District, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 83003206
 City Hall Subway Station (IRT), in New York, New York, ID-Nr. 04001010
 City Hall/Thalian Hall, in Wilmington, North Carolina, ID-Nr. 70000464
 City Hall-City of Burbank, in Burbank, Kalifornien, ID-Nr. 96000426
 City Hall-Monument District, in New Britain, Connecticut, ID-Nr. 73001957
 Williamsport City Hall, Williamsport, Pennsylvania, ID-Nr. 76001648

Siehe auch:
 City Hall Historic District
 Old City Hall